Faux (droit)
 Faux en droit pénal français
 Faux et usage de faux, film de Laurent Heynemann sorti en 1990.